Lieber:
 Francis Lieber (Leiber)
 Jeffrey Lieber
 Larry Lieber
 Stanley Martin Lieber